U 158 oder U-158 bzw. U158 steht für:

 SM U 158, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 158 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 158, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

Abkürzung